Kabinett Michael steht für:

 Kabinett Michael I
 Kabinett Michael II
 Kabinett Michael (Wales)